Abdoulaye Diabaté – cantante e chitarrista maliano
Cheick Diabaté – calciatore maliano
Cyrille Diabaté –  artista marziale misto francese
Henriette Diabaté – politica e scrittrice ivoriana
Lassina Diabaté – ex calciatore ivoriano
Mamadou Diabaté – musicista maliano
Massa Makan Diabaté – storico e drammaturgo maliano
Souleyman Diabaté – cestista ivoriano
Sidiki Diabaté – musicista maliano
Toumani Diabaté – musicista maliano
Zié Diabaté – calciatore maliano